Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Mugford :
 l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 et retiré du service en 1922 ;
 l', un destroyer de classe Bagley lancé en 1937 et sabordé en 1948 ;

Mugford